Priboj est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Priboj, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
Priboj, un village situé dans la municipalité de Teočak, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Priboj, une ville et une municipalité situées dans le district de Zlatibor ;
Priboj, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Priboj, un village situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.